Castillejo de Robledo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Castillejo de Robledo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Castillejo de Robledo är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Castillejo de Robledo sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Castillejo de Robledo. Runt Castillejo de Robledo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Langa de Duero,  km nordost om Castillejo de Robledo. Trakten runt Castillejo de Robledo består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon